Ивашка — название рек:

 Ивашка — река в Камчатском крае;
 Ивашка — река в Сахалинской области;
 Ивашка — река в Магаданской области;
 Ивашка — река в Нижегородской области.